Die International Touring Car Championship 1996 war die zweite und zugleich letzte Saison der ITC. Nachdem auf dem Weg zur Internationalisierung der DTM im Jahr davor diese mit der ITC parallel ausgetragen wurde, ging die DTM 1996 komplett in die ITC auf.
In offiziellen Statistiken wird die ITC-Saison 1996 als Teil der DTM betrachtet.
Der erste Lauf fand am 14. April 1996 auf dem Hockenheimring und das Saisonfinale fand am 10. November auf dem Suzuka International Racing Course statt.

Insgesamt wurden 26 Rennen in Deutschland, Portugal, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Brasilien und Japan gefahren. Es wurden jeweils zwei Läufe an einem der 13 Rennwochenenden durchgeführt.

Gesamtsieger wurde Manuel Reuter im Opel Calibra V6 4×4 mit 218 Punkten. Für Opel war es der erste Titelgewinn.

Da die Kosten für die Entwicklung und den Einsatz der Rennwagen zu stark gestiegen waren, zogen sich nach Saisonende Opel und Alfa Romeo aus der Meisterschaft zurück. Damit blieb nur noch Mercedes als Konstrukteur in der ITC übrig, worauf hin die Rennserie eingestellt wurde. Erst 2000 wurde die Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) als Nachfolgeserie neu gegründet.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 26 Fahrer in die Punktewertung.

Literatur

Weblinks 

 Die DTM-Saison 1996 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1996
Motorsportsaison 1996